Мочи

 Мочи — японский вид рисового теста.
 Мочи, Хуан (1831—1892) — чилийский художник.

См. также 
 Моча (значения)